Владимир Лизогуб:

 Лизогуб, Владимир Андреевич (род. 1931) — советский военнослужащий, полковник, заслуженный военный лётчик СССР.
 Лизогуб, Владимир Сергеевич (1918—1996) — украинский и советский режиссёр, актёр, педагог. Народный артист УССР.